Тодор Колев Георгиев е български футболист, ляв краен защитник, използван и като ляво крило. Играе за Монтана. Роден е на 22 септември 1989 г. Висок е 176 см и тежи 70 кг.

Статистика по сезони 
Към 1 февруари 2016 г.

Външни препратки 
 Профил на Тодор Колев  в sportal.bg

Български футболисти
Футболисти на Черно море (Варна)
Футболисти на Видима-Раковски
Футболисти на Калиакра (Каварна)
Футболисти на Марек (Дупница)
Футболисти на Добруджа (Добрич)
Футболисти на Любимец
Футболисти на Монтана
Родени във Варна